И́горь Соро́кин:
 Сорокин, Игорь Анатольевич (род. 1971) — российский музыкант.
 Сорокин, Игорь Викторович (род. 1960) — народный депутат СССР в 1989-1991 годах.
 Сорокин, Игорь Григорьевич (род. 1945) — советский футболист.
 
 Сорокин, Игорь Николаевич (род. 1970) — мэр города Новошахтинск.